Guy Béart (1930-2015), een Frans zanger en televisiepersoonlijkheid
 Emmanuelle Béart (1963), Franse actrice en dochter van Guy Béart